Victoria může znamenat:

 cizojazyčnou podobu křestního jména Viktorie
 stát Victoria v Austrálii

Příjmení 
 Guadalupe Victoria (1786 – 1843)
 Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611)

Rostlina 
 viktorie (Victoria) – rod rostlin z čeledi leknínovité
 viktorie královská (Victoria amazonica)
 viktorie Cruzova (Victoria Cruziana)

Město nebo část města

Argentina 
 Victoria (Entre Ríos)
 Victoria (Buenos Aires) – město v provincii Buenos Aires, část Velkého Buenos Aires

Austrálie 
 Victoria (Austrálie) – australský spolkový stát

Chile 
 Victoria (Chile)

Kanada 
 Victoria (Britská Kolumbie) – hl. město Britské Kolumbie
 Greater Victoria (Britská Kolumbie)
 Victoria (Nové Skotsko)

Kuba 
 Victoria de las Tunas

Grenada 
 Victoria (Grenada)

Honduras 
 Victoria (Yoro)

Hongkong 
 Victoria City
 Victoria Harbour

Malajsie 
 Victoria (Labuan) (nyní oficiálně Bandar Labuan)

Malta 
 Victoria (Malta) (tzv. Rabat)
 Victoria (Gozo) – hlavní město ostrova Gozo, dříve též Rabat

Mexico 
 Victoria de Durango
 Victoria (Guanajuato)
 Ciudad Victoria

Seychely 

 Victoria (Seychely) (hlavní město)

USA 
 Victoria (Texas)

Řeky 
 Victoria (Severní teritorium) – řeka v Severním teritoriu v Austrálii
 Victoria (Nový Zéland) – řeka na Novém Zélandu
 Victoria (Newfoundland) – řeka na Newfoundlandu v Kanadě

Ve vesmíru 
 Victoria (planetka) – velká planetka hlavního pásu
 Victoria (kráter) – impaktní kráter na Marsu

Další 
 Victoria, bohyně vítězství Římanů, obdoba řecké Niké
 Victoria (loď) – jméno lodi Fernãa de Magalhães, která jako první obeplula svět
 HMS Victoria (1887) – jméno lodi ve službách Britského Královského námořnictva
 Victoria (polokrevná klisna) – vítězka Velké pardubické v letech 1881 a 1883
 Victoria (železniční stanice) – londýnské nádraží
 Victoria: An Empire Under the Sun – videohra studia Paradox Development Studio

Související články 
 Viktorie
 Královna Viktorie (rozcestník)
 Santa Vittoria

Externí odkazy